Sejm steht für:
 Sejm, Kammer des polnischen Parlaments; allgemeiner polnisch für einen Reichs- oder Landtag
 Seim (Fluss), Fluss in Russland und der Ukraine

Siehe auch:
 Seim (Begriffsklärung)
 Seimas, litauisches Parlament
 Saeima, lettisches Parlament